Sophie Ferguson e Sally Peers hanno battuto in finale Claudia Giovine e María Irigoyen 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Marina Eraković /  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Ekaterina Byčkova /  Vitalija D'jačenko (semifinali)

  Claudia Giovine /  María Irigoyen (finale)
  Sophie Ferguson /  Sally Peers (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Camparini Gioielli Cup 2011